Іссик:
 Іссик — до 1993 року назва міста Єсік в Алматинській області Казахстану.
 Іссик — кишлак в Афганістані, у провінції Бадахшан.
 Іссик — річка в Китаї (Ілі-Казахська автономна область, Сіньцзян-Уйгурський автономний район) і в Алматинській області Казахстану, притока Ілі.
 Іссик — озеро в Алматинській області Казахстану.
 Іссик — колишній готель в місті Алмати.

Див. також 
 Іссик-Куль